Blaquier bezeichnet:

Blaquier (Florentino Ameghino), Ort im Partido Florentino Ameghino, Provinz Buenos Aires, Argentinien
Blaquier (Saladillo), Ort im Partido Saladillo, Provinz Buenos Aires, Argentinien